Половинкинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Рубцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Половинкино.

Демография

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Половинкино.

Примечания 

Муниципальные образования Рубцовского района
Сельские поселения Алтайского края